Сеппа, Сеппи — может значить фамилия, топоним или другое:

Персоналии 
 Сеппа, Анита (род. 1966) — советская и эстонская шашистка.
 Сеппи, Андреас (род. 1984) — итальянский профессиональный теннисист.

Населённые пункты 
 Сеппа — город в индийском штате Аруначал-Прадеш.

См. также 
 Сеп
 Сепе
 Сепеда (значения)
 Сепп